Guilmette ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Guilmette, US-amerikanischer Schauspieler, Model und Bodybuilder
 Jonathan Guilmette (* 1978), ehemaliger kanadischer Shorttracker